peut faire référence à :

Télévision 

 ,  de la 1 saison de Barney ().

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur .

Cinéma 
 , titre original du Cavalier errant, film américain de Ray Enright sorti en 1938
 , titre anglais des Valseuses, film français de Bertrand Blier sorti en 1974

Musique 

 , album de Herb Alpert and the Tijuana Brass sorti en  ;

 , album des Jacksons sorti le  ;
 , album de The Kingston Trio sorti le  ;
 , album de Michael Henderson sorti en .

Voir aussi